Mueang Phetchabun (în ) este un district (Amphoe) din provincia Phetchabun, Thailanda, cu o populație de 211.227 de locuitori și o suprafață de 2.281,0 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 17 subdistricte (tambon).

Amphoe în provincia Phetchabun